Староакбулатово — село в Татышлинском районе Башкортостана.
 Староакбулатово — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.